geografie
 Fram (plaats), plaats in Slovenië
sport
 Fram (voetbalclub), Amerikaanse voetbalclub
 Fram Larvik, sportvereniging uit het Noorse Larvik
 Fram Reykjavík, IJslandse voetbalclub
verkeer
 Fram (schip, 1893), Noors schip
 Fram (schip, 1901), wachtschip van Scouting Nederland
 Fram (schip, 2007), schip van Hurtigruten
overige
 Fram (molen), molen in de Nederlandse plaats Woltersum
 Fram (platenlabel), platenlabel
 Fram (Tolkien), personage uit het werk van Tolkien
 Fram (toneelstuk), toneelstuk van Tony Harrison
De afkorting FRAM kan verwijzen naar:
 FRAM (automerk)
 Friese Autobus Maatschappij, voormalig openbaarvervoersbedijf in Nederland
 Ferroelectric Random Access Memory